Hollard ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Hollard (1898–1993), Gründer und Widerstandskämpfer des Agentennetzes Agir (dt. handeln, agieren) im Zweiten Weltkrieg
 Samuel Jacques Hollard (1759–1832), konservativer Schweizer Politiker